Carnival Cruise Lines Inc. (CCL) — компания-основатель и самая большая из 12 круизных компаний британско-американского концерна Carnival Corporation & plc. Самый крупный в мире оператор круизных судов по количеству пассажиров. Штаб-квартира расположена в Майами.

История 
Carnival Cruise Lines основана в 1972 году израильско-американским бизнесменом Тедом Арисоном в Майами в качестве дочернего предприятия American International Travel Service (AITS) из Бостона. Ещё в 1966 году Арисон совместно с Кнутом Клостером создал судоходную компанию Norwegian Caribbean Line (позже: Norwegian Cruise Line), однако покинул предприятие из-за внутренних разногласий. Carnival начал круизную деятельность первоначально с одного судна Mardi Gras, которое уже в первом круизе село на мель около Майами. Позднее на судах компании ещё долго предлагался коктейль под названием "Mardi Gras on the Rocks" (рус. Mardi Gras на скалах). Несмотря на этот удар вскоре удалось достичь успеха. В 1982 г. впервые на линию вышло судно новой постройки - Tropicale. В 1984 г. Carnival Cruise Lines развернула широкую рекламную кампанию на американском телевидении, не имевшую ранее аналогов, а через три года акции торговались уже на Нью-Йоркской бирже. Попытка подмять под себя в 1988 г. прямого конкурента Royal Caribbean Cruise Line провалилась, после чего  Carnival Cruise Lines приобрела основанную в 1971 г. Holland America Line, попавшую в тяжёлое положение после покупки Windstar Cruises за 900 млн. US-$ в 1991 г.

С 1993 г. имя Carnival Cruise Lines стало использоваться только для компании-основателя, а все прикупленные круизные компании стали вести деятельность под именем Carnival Corporation. 
В 90-е годы Carnival, имея 8 судов класса «Fantasy», установил рекорд по количеству судов одного класса в эксплуатации. С появлением на свет Carnival Destiny, построенного на итальянской верфи Fincantieri, был побит долголетний рекорд RMS Queen Elizabeth, которое с 1940 г. считалось самым крупным пассажирским судном в мире.
Компания последовательно наращивала свой флот и зону действия. С появлением Carnival Elation в 1998 г. Carnival стал предлагать круизы вдоль Западного побережья Соединённых Штатов. Предложение круизов ещё более расширилось с появлением судов класса «Spirit» (Carnival Spirit), в программу вошли Гавайи и Аляска. 
В 2005 г. Carnival со своей Carnival Liberty вышел впервые в Средиземное море, действуя уже глобально по всему миру, когда в 2008 появились цели и в Северной Европе.

В 2005 г. тремя судами корпорации воспользовалось правительство США для размещения пострадавших в результате действий урагана «Катрина»: Holiday в Мобил (Алабама), затем в Паскагула (Миссисипи), Ecstasy и Sensation были переведены в Новый Орлеан. Сомнительный договор сроком на шесть месяцев обошёлся налогоплательщику в 236 млн. US-$.

21 сентября 2009 г. было принято в эксплуатацию самое большое судно компании — Carnival Dream.

В 2020 году, из-за последствий пандемии коронавируса, Carnival Corp., потерявшая из-за пандемии миллиарды долларов, заявила, что планирует продать 18 лайнеров из своего флота (так, в турецкую Алиагу уже отправились Carnival Fantasy и несколько его собратьев, построенных в 1990-х годах).

Флот компании 
Carnival Cruise Lines называет находящиеся в настоящее время в эксплуатации 23 круизных судна также как «Fun Ships» (рус. развлекательные суда). Характерной для всех судов Carnival является бросающаяся в глаза форма трубы, напоминающая хвостовой плавник кита и появившаяся впервые в 1981 г. при строительстве нового судна у Tropicale. В 2007 году компания сделала имена судов однотипными, начинающимися словом "Carnival".

В большинстве случаев суда располагаются в различных портах США, но в зависимости от района эксплуатации ходят также и из иностранных портов.
 Карибское побережье: Майами (Флорида), Тампа (Флорида), Порт-Канаверал (FL), Форт-Лодердейл (Флорида), Джэксонвилл (Флорида), Новый Орлеан (Луизиана), Галвестон (Техас), Мобил (Алабама)
 Атлантическое побережье: Чарльстон (Южная Каролина), Нью-Йорк (Нью-Йорк), Балтимор (Мэриленд), Норфолк (Виргиния)
 Тихоокеанское побережье: Whittier/Анкоридж, (Аляска), Сиэтл (Вашингтон), Лонг-Бич (Калифорния), Сан-Диего (Калифорния), Гонолулу (Гавайи)
 вне США: Сан-Хуан, (Пуэрто-Рико), Ванкувер (Канада), Чивитавеккья/Рим (Италия)

Класс Fantasy

Класс Destiny / Класс Triumph

Класс Spirit

Класс Conquest

Класс Splendor

Класс Dream

Бывшие суда

Суда без класса

Класс "Holiday"

"Fantasy"

Ссылки 
 Официальная страница Carnival Cruise Lines 
 Официальная страница представительства компании Carnival Cruise Lines в России  (на рус.)
 Официальная страница АТЛАНТИС ЛАЙН  (на рус.)

Примечания 

Судоходные компании США